Joseph Thierry (1812-1866), artiste-peintre et décorateur français ;
 Joseph Thierry (1857-1918), homme politique français.